Omnisexualidad es una orientación sexual caracterizada por la atracción sexual por todos los géneros, teniendo en cuenta el tipo de tal.

Definición 
La omnisexualidad implica el reconocimiento de género, lo que significa que una persona omnisexual pensará en el género de la persona que le atrae, ella no tendrá esto en cuenta, ya que se siente atraída por todos los géneros, pero puede, en particular, tener una influencia en la atracción de la persona.

Dependiendo de las personas omnisexuales, el género puede ser un factor de atracción: por sentirse más atraído por uno o más géneros en particular, por sentirse atraído por cosas diferentes en el otro, dependiendo de su género. También puede inducir un comportamiento diferente en una relación dependiendo del género de la otra persona, por ejemplo. Este reconocimiento de género se expresa de manera diferente en cada persona omnisexual. Los omnisexuales pueden tener preferencias afectivas, o una frecuencia de atracción hacia ciertos géneros, con diferentes métodos.
 omnisexuales pueden sentirse atraídas por una variedad de géneros diferentes. Pueden experimentar atracción romántica por todos los géneros en el espectro de género. Las personas omnisexuales pueden ser monógamas, poliamorosas, ágamas y arrománticas. Una persona omnisexual puede sentirse atraída por más de un género a la vez.

Véase también 

 Polisexualidad
 Pansexualidad
 Monosexualidad
 Plurisexualidad

Referencias 

Identidades LGBT
Orientación sexual
Atracción sexual
Pansexualidad